Кобылино — название населённых пунктов в России:

 Кобылино — деревня в Кирилловском районе Вологодской области.
 Кобылино — деревня в Кинешемском районе Ивановской области.
 Кобылино — деревня в Малоярославецком районе Калужской области.
 Кобылино — деревня в городском округе Шаховская Московской области.
 Кобылино — село в Болховском районе Орловской области.
 Кобылино — село в Ухоловском районе Рязанской области.
 Кобылино — деревня в Духовщинском районе Смоленской области.
 Кобылино — деревня в Первомайском районе Ярославской области.
 Кобылино — деревня в Тутаевском районе Ярославской области.
 Кобылино — до 1968 г. название хутора Песочный в Старооскольском районе Белгородской области.
 Кобылино — до 1966 г. название деревни Калинино в Александровском районе Владимирской области.
Кобылино — до 1920 г. название деревни Карл Либкнехт в Белозерском районе Вологодской области
Кобылино — до 1966 г. название деревни Журавлёво в Макарьевском районе Костромской области.
Кобылино — до 1938 г. название деревни Озерки в городском округе город Бор.
 Кобылино — до 1961 г. название деревни Липовка в Воскресенском районе Нижегородской области.
Кобылино — до 1961 г. название деревни Лужки в Лысковском районе Нижегородской области.
Кобылино — до 1938 г. название деревни Рябиновка в Валдайском районе Новгородской области.
Кобылино — до 1964 г. название деревни Горка в Весьегонском районе Тверской области.
 Кобылино — до 1966 г. название деревни Роща в Кесовогорском районе Тверской области.
Кобылино — до 1964 г. название деревни Заря в Рамешковском районе Тверской области.
Кобылино — до 1965 г. название деревни Черёмушки Рыбинского района Ярославской области.

См. также 
 Кобылин
 Кобылина